Бояров — фамилия. Известные носители:

 Бояров, Виталий Константинович (1928—2016) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Бояров, Григорий Алексеевич (род. 1976) — литовский старообрядческий религиозный и общественный деятель.